Световното първенство по волейбол за мъже проведено през 1974 година е осмото издание на турнира. Организиран е от управителния орган на FIVB. Провежда се в Мексико от 12 октомври до 28 октомври 1974 година.

Участници

Първи етап

Група А 

|}

|}

Група В 

|}

|}

Група С 

|}

|}

Група D 

|}

|}

Група E 

|}

|}

Група F 

|}

|}

Втори етап

Класиране 1-12 място 
 Първите два отбора от групите G, H и I се класират за финалната група.
 Отборите на 3 и 4 място в групите G, H и I се класират за финалната група 7-12 място.

Група G 

|}

|}

Група H 

|}

|}

Група I 

|}

|}

Класиране 13-24 място 
 Първите два отбора от групите J, K и L се класират за финалната група 13-18 място.
 Отборите на 3 и 4 място в групите J, K и L се класират за финалната група 19-24 място.

Група J 

|}

|}

Група K 

|}

|}

Група L 

|}

|}

Финален етап

Група 19-24 място 

|}

|}

Група 13-18 място 

|}

|}

Група 7-12 място 

|}

|}

Финална група 

|}

|}

Крайно класиране 

 България: Димитър Златанов, Здравко Симеонов, Иван Иванов, Александър Тренев, Иван Сеферинов, Цано Цанов, Брунко Илиев, Емил Вълчев, Димитър Димитров, Владимир Стоянов, Христо Илиев, Васил Мрънков. Главен треньор — Милко Караиванов.

Източници 
 Архив на волейболните резултати

Външни препратки 
 Официална страница на FIVB

Световни първенства по волейбол